Reschke ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Reschke (1897–1987), deutscher Fabrikant 
 Anja Reschke (* 1972), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Doris Janssen-Reschke (1944–2008), deutsche Theologin
 Eberhard Reschke (* 1925), deutscher Klassischer Archäologe
 Eike Reschke (1934–2020), deutscher Sportrechtler und Hochschullehrer
 Erich Reschke (1902–1980), deutscher politischer KZ-Häftling und Polizeipräsident
 Ethel Reschke (1911–1992), deutsche Schauspielerin
 Franz Hermann Reschke (1871–1934), deutscher Verwaltungsjurist
 Gisela Reschke (* 1942), deutsche Künstlerin und Papierhistorikerin
 Hans Reschke (1904–1995), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Mannheim
 Hans Hermann Reschke (* 1933), deutscher Manager und Politiker (CDU)
 Hasso Reschke (* 1941), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Heinz Reschke (1922–1990), deutscher Tischtennisspieler und -trainer
 Ingrid Reschke (1936–1971), deutsche Regisseurin
 Jörk-Eckart Reschke (* 1938), deutscher Flottillenadmiral
 Karin Reschke (* 1940), deutsche Schriftstellerin

 Katharina Reschke (* 1968), deutsche Autorin
 Knut Reschke (1943–1991), deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher

 Michael Reschke (* 1957), deutscher Fußballmanager
 Otto Reschke (* 1941), deutscher Politiker (SPD)

 Stefan Reschke (1965–2022), deutscher Schachspieler
 Thomas Reschke (* 1932), deutscher Slawist und Übersetzer
 Uli Reschke, Person der Pädophilenbewegung, siehe Indianerkommune
 Walter Reschke (* 1942), deutscher Fußballtorwart
 Willi Reschke (1922–2017), deutscher Jagdflieger